L'Eurolliga femenina de waterpolo (en anglès: LEN Euro League Women), anomenada anteriorment Copa d'Europa de waterpolo femenina entre 1987 i 1999 i Copa de Campions de la LEN entre 2000 i 2013, és una competició europea de clubs femenins de waterpolo, creada l'any 1987. De caràcter anual, està organitzada anualment per la Lliga Europea de Natació. Hi participen els equips campions de cada lliga europea. Disputen una primera fase en format de lligueta on és classifiquen els vuits millors equips que participen a la segona fase de la competició

El dominador històric de la competició és l'Orizzonte Catania amb vuit títols. L'equip català més laurat és el Club Natació Sabadell amb cinc títols.

Historial

Palmarès

Referències

Enllaços externs 
 LEN European Aquatics
 European Water polo Club Competitions www.sport-record.info
 Euro League Women - Book of Champions 2017 www2.len.eu

Competicions de waterpolo europees
Eurolliga